Alex M.O.R.P.H. (; настоящее имя — Александер Милинг, ; родился 24 декабря 1975) — немецкий музыкант, композитор, музыкальный продюсер и диджей, выступающий в стиле транс.

Биография 
Свой первый сингл Paysages Alex M.O.R.P.H. выпустил в 1996 году на лейбле Seelenlandschaften.

В 2005 году Алекс сделал ремикс на трек Shivers с одноименного альбома Армина ван Бюрена, что увеличило его популярность в клубах, а сам Армин использовал этот ремикс в своих сетах.

С 2007 года Alex M.O.R.P.H. сотрудничает с Полом ван Дайком, подписав контракт с лейблом Vandit. Принимал участие в создании треков Пола ван Дайка Get Back с альбома In Between, Breaking Down с альбома From Then On и Voyager с альбома Music Rescues Me.

В июне 2009 года выпустил свой первый студийный альбом под названием Purple Audio.

В 2009 году вошёл в список 100 лучших диджеев мира по версии DJ Mag, заняв 99-е место.

В 2011 году выпустил свой первый видеоклип на трек An Angel’s Love на лейбле Armada Music, который набрал более 3,5 миллионов просмотров на YouTube.

В 2012 году выпустил свой второй студийный альбом под названием Prime Mover на лейбле Armada.

В 2014 году трек Alex M.O.R.P.H. feat. Natalie Gioia — The Reason занял третье место в списке лучших транс-треков года по версии слушателей радиошоу A State of Trance.

В 2016 году выпустил третий студийный альбом под названием Not All Superheroes Wear Capes.

С 2004 года Alex M.O.R.P.H. совместно с Вуди ван Эйденом (Woody van Eyden) ведёт музыкальное радиошоу под названием HeavensGate.

Дискография

Студийные альбомы

Сборники

Миксы

Ремиксы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Музыканты по алфавиту
Коллективы и музыканты в стиле транс